Купата на конфедерациите 2013 е турнир организиран от ФИФА, който се проведе от 15 до 30 юни 2013 в Бразилия. Една година преди всяко Световно първенство по футбол, ФИФА организира турнира Купа на конфедерациите в държавата-домакин на Световното първенство. На финала  защити титлата си, след като победи европейският и световен шампион  с 3 – 0.

Класирани отбори 

1Италия са поканени да участват, защото Испания са европейски и световни шампиони. Тъй като и двата турнира дават вота за участие в турнира, финалиста от европейското първенство получава покана за турнира.

Стадиони 
Шест града са одобрени за домакинство на турнира.

Групова фаза 
Всички часове са в българско време (UTC+3)

Графикът, който може да се промени, бе представен в Рио де Жанейро на 30 май 2012.

Група А

Група B

Елиминационна фаза

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Награди

Външни препратки 
 Официален сайт

Международни футболни турнири
Турнири по футбол в Бразилия